

Cinema
 Without You – film del 1934 di John Daumery

Musica
 Without You – singolo dei Badfinger del 1970
 Without You – singolo di David Bowie del 1983
 Without You – singolo di Debbie Gibson del 1990
 Without You – singolo dei Mötley Crüe del 1990
 Without You – singolo di Mariah Carey del 1994
 Without You – singolo dei Van Halen del 1998
 Without You – singolo delle Dixie Chicks del 2000
 Without You – singolo dei Silverchair del 2002
 Without You – canzone dei Re-Union, rappresentante dei Paesi Bassi all'Eurovision Song Contest 2004
 Without You – singolo degli Hinder del 2008
 Without You – singolo degli R5 del 2008
 Without You – singolo dei The Feeling del 2008
 Without You – album di Sami Yusuf del 2009
 Without You – singolo degli Empire of the Sun del 2009
 Without You – singolo dei We Are the Fallen del 2010
 Without You – singolo di David Guetta con Usher del 2012
 Without You – singolo dei Blue del 2013
 Without You – singolo di Avicii del 2017
 Without You – singolo dei Tonight Alive del 2017, reinterpretazione del brano dei Silverchair
 Without You – singolo di The Kid Laroi del 2020
 Without You – singolo di Ali Gatie
 Without You – album di Karen Mok